Trollholm kan syfta på följande platser:

Finland 

 Trollholmen, Nagu, Åboland, 
 Trollholm, Ingå, Nyland,

Se även
Trollholmen

Robotskapade Finlandförgreningar